Morikawa je japonské příjmení (nejčastěji psané ). Nosí jej více významných osobností:

 Aizó Morikawa (1878–1949) – japonský fotograf
 Marino Morikawa (* 1977) – peruánsko-japonský vědec
 Collin Morikawa (* 1997) – americký golfista